Daisuke Takahashi (voetballer)
 Daisuke Takahashi (kunstschaatser)